Manoharachariomyces är ett släkte av svampar. Manoharachariomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Manoharachariomyces